

Hydrogène

Hélium

Hafnium

Mercure

Holmium

Hassium

Liste en rapport avec la chimie